Левіафан (гебр. לִוְיָתָן, лів'ятан) — велике морське чудовисько, що описується у Біблії. З часом стало синонімом великої потвори, монстра. Згадується в багатьох легендах, казках. Також використовується і в сучасній літературі.

Літературні твори 
 «Левіафан» — твір англійського філософа Томаса Гоббса, присвячений державі.
 «Левіафан» — книга російського письменника грузинського походження Бориса Акуніна (Григорій Чхартишвілі), третя частина із серії «Пригоди Ераста Петровича Фандоріна».
 «Левіафан» — альтернативно-історичний роман Скотта Вестерфельда, перша частина однойменної трилогії.

Фільми 

 «Левіафан» (1989) — науково-фантастичний американо-італійський фільм.
  (2012) — американський документальний фільм.
 «Левіафан» (2014) — фільм-драма російського кінорежисера Андрія Звягінцева.

Інше 
 Левіафан — американський трансатлантичний лайнер, колишній німецький лайнер «Фатерлянд»
 Левіафан — газове родовище на шельфі Середземного моря.
 Левіафан Мелвілла — рід вимерлих кашалотів міоценової епохи.
 Левіафан — оптичний телескоп, побудований ірландським астрономом Вільямом Парсонсом в 1845 році.